Флаг внутригородского муниципального образования муниципальный округ Лахта-Ольгино в Приморском районе города Санкт-Петербурга Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования и знаком единства его населения.

Флаг утверждён 6 июля 2005 года Постановлением № 51 Муниципального Совета МО «Лахта-Ольгино» и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1977.

Описание 
«Прямоугольное полотнище воспроизводящее композицию герба МО (В лазоревом поле золотая расколотая надвое скала с лазоревыми расщелинами, правая часть которой выше, сопровождаемая вверху серебряной летящей чайкой вправо с распростертыми поднятыми крыльями, а снизу — двумя пониженными серебряными волнообразными поясами) в синем, белом и желтом цветах»

Символика 
Флаг составлен на основании герба муниципального округа Лахта-Ольгино, в соответствии с традициями и правилами вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Синий цвет на флаге Лахты-Ольгина символизирует Финский залив. Белые волны символизируют географическое положение Лахты на берегу Финского залива, близ Лахтинского разлива, а два ряда волн — Финский залив и Лахтинский разлив. 
Расколотая скала (изображенная в центре флага) — символ Большого Лахтинского камня. Чайка — символ морской стихии, а также Юнтоловского заказника и Лахтинского разлива.

Ссылки 
 Флаг МО Лахта-Ольгино